Міранчук Антон Андрійович (нар. 17 жовтня 1995, Слов'янськ-на-Кубані) — російський футболіст, півзахисник клубу «Локомотив» (Москва). 
 Міранчук Олексій Андрійович (нар. 17 жовтня 1995, Слов'янськ-на-Кубані, Росія) — російський футболіст, півзахисник клубу «Локомотив» (Москва) та національної збірної Росії.